Біда може означати:

 Біда — нещаслива пригода, подія; нещастя, лихо; важкі умови, труднощі, неприємності; лихо.
 Біда — провина, шкода.
 Біда (сходить до biga) — двоколісний, або одноколісний візок, тарадайка; майстер, що виготовляв такі візки.

Персоналії:

Біда — українське прізвище. Походить січового козацького прізвиська, утвореного від слова «біда» (нещастя), що виконувало «охоронну» функцію і використовувалося як оберіг для носія прізвища. Згідно зі слов'янським звичаєм подібні прізвиська присвоювалися дітям з метою відлякування злих сил. Можливо «біда» вказувало на особливість характеру чи вдачі козака. Також, прізвище могло походити від українського слова «біда» — двоколісного візка, або того, хто виготовляв такі візки. Вперше згадується в Реєстрі Війська Запорозького 1649 р. Родинний центр — Наддніпрянська Україна, село Мойсенці.

 Біда Анатолій Платонович (1950—2005) — радянський футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Біда Андрій Якович (1908 — ?) — секретар Станіславського (Івано-Франківського) обласного комітету КПУ, голова Івано-Франківської обласної ради професійних спілок.
 Біда Віталій Іванович (* 1960) — український лікар-стоматолог, доктор медичних наук, професор.
 Біда Дарія Дмитрівна (* 1956) — заслужений вчитель України. Двічі Відмінник освіти України.
 Біда Дмитро Михайлович (1919—1979) — український флейтист, педагог.
 Біда Євгеній Миколайович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Біда Захарій Якович (1867—1937) — святий, мученик (с. Мойсенці, Полтавська губернія)
 Біда Іван — козак (Жовнинська сотня, Чигиринський полк, Реєстр Війська Запорозького 1649).
 Біда Інокентій (1881—1928) — святий, мученик (с. Мойсенці, Полтавська губернія).
 Біда Костянтин (1916—1979) — літературознавець, перекладач.
 Біда Леонід Гнатович (1920—1976) — заслужений військовий льотчик СРСР, учасник Другої світової війни. Двічі Герой Радянського Союзу.
 Біда Ольга (1903—1952) — монахиня, зарахована до лику блаженних (с. Цеблів, Львівська область).
 Біда Роман-Осип (1905—1942) — бойовий референт крайової Команди УВО, діяч ОУН.
 Біда Сергій Олегович (* 1993) — російський фехтувальник на шпагах, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року, триразовий чемпіон Європи.

Примітки

Посилання 
 Происхождение фамилии Бида 
 Афонька Бида 
 Диалектная и заимствованная лексика в кубанской антропонимии. Вестник Ставропольского государственного университета 
 Мы все идем от одного корня 
 Неморфологічні способи творення українських прізвищ за «Реєстром війська запорізького 1649 р.»
 Демонтажем монумента императрице Екатерине занимался человек с говорящей фамилией Беда 
 Як постала на світі біда — українська легенда  

Українські прізвища